«Твик против Крейга» () — эпизод 304 (№ 36) сериала «Южный Парк», премьера которого состоялась 23 июня 1999 года.

Сюжет 
Эпизод начинается в классе труда, где мистер Адлер рассказывает детям о предназначении уроков труда и настаивает, чтобы дети не баловались. Также он спрашивает имя главного хулигана в классе. Стэн и Кайл называют Твика, но Картман настаивает, что главный хулиган — Крейг.

Тем временем девочки (вместе с Кенни) сидят на уроке домоводства. Когда учительница миссис Пирл говорит, что они будут готовить, шить и делать «всякие красивые вещи», Кенни радостно восклицает. Венди жалуется, что хотела заниматься в классе труда, но её отправили на домоводство. Учительница говорит, что домоводство предназначено для милых девочек, которым не нужно беспокоиться о карьере и важно лишь выйти замуж за подходящего мужчину. При этих словах, Кенни выражает свой восторг ещё громче, чем вызывает странные взгляды окружающих девочек.

В классе труда Стэн, Кайл и Картман заключают пари о том, кто победит в драке между Твиком и Крейгом. Картман провоцирует Крейга, солгав, что Твик назвал его «главным дерьмоедом». Стэн и Кайл делают то же самое с Твиком. В итоге Твик и Крейг соглашаются подраться друг с другом. Мистер Адлер берёт фоторамку со стола и начинает грезить наяву о женщине, изображённой на фотографии. Становится ясно, что они любили друг друга.

Мальчики идут во двор и ждут драки, подняв ставки до 10 долларов. Клайд говорит им, что 15 минут назад Твик и Крейг ушли по домам. Разочарованные Стэн и Кайл отправляются в дом к Твикам, чтобы узнать почему он не стал драться. Твик говорит, что не видит причин драться с Крейгом, но Стэн говорит, что Крейг назвал Твика слабаком и курицей; Твик соглашается подраться с Крейгом на следующий день. Картман и Кенни идут в дом Крейга и также уговаривают его на драку.

Мистер Адлер приходит домой со свидания с миссис Пирл. Несмотря на то, что она не против, чтобы он пригласил её в дом и «хотя бы попытался» заняться с ней любовью, он отказывается, придумывая различные отговорки. Затем он заходит внутрь, берёт другую фотографию своей мёртвой возлюбленной и снова начинает грезить. На следующий день, во время урока мистер Адлер снова начинает думать о своей умершей невесте, и выясняется, что она была пилотом самолёта, который взорвался в воздухе и упал в океан, где она утонула. Клайд прерывает его мысли, сообщив ему, что мальчик по имени Томми случайно стёр своё лицо шлифовальным станком. Когда Томми отсылают к медсестре, Клайд спрашивает мистера Адлера о фотографии, и о том, мертва ли женщина на фото. Мистер Адлер немного объясняет, но затем прогоняет его.

Поединок почти начинается после занятий, но становится ясно, что ни один из соперников не умеет драться, и бой переносят, чтобы Твик и Крейг подготовились. Крейг учится с Картманом борьбе сумо в школе боевых искусств, а Твика учит боксировать дядя Стэна, Джимбо. Преподавательница по домоводству переводит Кенни в класс труда, хотя он очень этого не хочет, страшась множества опасных инструментов, которые там находятся.

Наконец Твик и Крейг готовы к драке и бой начинается. Тем временем мистер Адлер пишет в классе труда предсмертную записку, в которой объясняет, что не может больше жить без своей невесты, что у него закончилась никотиновая жвачка и что дети «слишком много балуются». После этого он ложится на движущийся стол с циркулярной пилой, запускает её и ждёт своей смерти. Снаружи дерущиеся мальчики начинают уставать, но Кайл говорит, что Крейг назвал Твика «земляным червяком», и драка продолжается. Кенни приходит в класс труда, чтобы начать работу с электропилой. Твик и Крейг в пылу драки проламывают окно класса труда и продолжают драться. Мистер Адлер встаёт и требует, чтобы они прекратили баловаться. Твик и Крейг вышибают стул из-под ног Кенни, и тот повисает на станке с электропилой. Твик швыряет Крейга во второй станок, и тот бьётся о первый. Полотно пилы зажёвывает куртку Кенни, его раскручивает и отбрасывает в коробку со старыми, ржавыми и острыми гвоздями.

Когда мистер Адлер поднимает тело Кенни, его невеста начинает говорить с ним из капюшона Кенни, убеждая его продолжать жить; к ней присоединяются его умершие дядя и бабушка. Мистер Адлер соглашается и обнимает Кенни. Стэн говорит: «Чёрт, они вообще тут все охренели».

Ребята идут в госпиталь, чтобы навестить Твика и Крейга, и рассказывают им о пари. Затем они говорят Твику и Крейгу, что члены их семей называли друг друга слабаками в новостях, и те снова начинают драться, но кто стал победителем, остаётся неизвестным.

Смерть Кенни 
После перевода из класса домоводства в класс труда Кенни начинает работать с электропилой, но из-за драки станок раскручивает его и отбрасывает в коробку с ржавыми гвоздями. Тем не менее, он продолжает разговаривать после этого, и мистер Адлер хочет вызвать скорую помощь. Не исключено, что Кенни выжил.

Пародии 
 Персонаж мистера Адлера основан на школьном учителе Мэтта Стоуна, чьё имя неоднократно было запикано в комментариях к DVD из-за запрета на использование.
 Когда Кенни представляет все острые и опасные инструменты, которые будут окружать его после перевода в класс труда, играет отрывок из Бабы Яги, девятой пьесы из Картинок с выставки Модеста Мусоргского, которая также использовалась и в других эпизодах. Так же из этой сцены становится ясно, что Кенни боится умереть, зная что это может произойти.
 Момент, где Кайл говорит, что Крейг назвал Твика «земляным червяком», пародирует сцену разговора пантеры Багиры с удавом Каа в книге «Маугли» Редьярда Киплинга.

Факты 
 Во вставках с живым видео снялась Пэм Брэди - креативный продюсер проекта.

Ссылки 
 «Tweek vs. Craig» на South Park Studios
 Сценарий серии «Tweek vs. Craig»